Соревнования по боксу проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1954 года для мужчин и с 2010 года для женщин.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная ассоциация бокса (International Boxing Association, AIBA)
 Asia Boxing (Asian Boxing Confederation, ASBC)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета